Anastassija Wladimirowna Meschtscherjakowa (; * 16. August 2011; † 29. Februar 2016) war ein vierjähriges russisches Mädchen, das am 29. Februar 2016 in einer Moskauer Wohnung von einem Kindermädchen enthauptet wurde.

Tathergang 
Anastassija litt seit ihrer Geburt an einem Geburtstrauma. Sie war vollständig pflegebedürftig. Die Eltern von Anastassija stellten etwa drei Jahre vor dem Mord eine 39-jährige Frau aus Usbekistan (Gulchehra B.) als Kindermädchen ein.

Am Morgen des 29. Februar 2016 verließen die Eltern und der Bruder von Anastassija die Wohnung um zur Arbeit zu gehen. Kurz danach strangulierte Gulchehra Anastassija, bis sie starb. Daraufhin enthauptete Gulchehra das Kind mit einem Messer. Sie verließ die Wohnung mit dem Kopf des Mädchens und setzte die Wohnung in Brand. Sie begab sich zu einer nahegelegenen U-Bahn Station der Moskauer Metro und bedrohte Passanten mit dem abgetrennten Kopf. Sie drohte auch damit, sich in die Luft zu sprengen. In der Zwischenzeit erreichte die Feuerwehr die Wohnung der Familie. Gulchehra wurde von der russischen Polizei überwältigt und festgenommen.

Gulchehra B. gab als Tatmotiv islamistische Gründe an.

Einzelnachweise 

Tötungsdelikt
Kriminalfall 2016
Kriminalfall in Russland
Person (Moskau)
Russe
Geboren 2011
Gestorben 2016
Frau
Kind